Pojem i386 můžeme chápat jako:

 Intel 80386 – dnes již legendární procesor, který založil zatím komerčně nejúspěšnější 32bitovou platformu
 IA-32 – architekturu těchto procesorů (celé jméno – Intel Architecture 32 bit)